Scolari ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Scolari (* um 1720; † um 1774), italienischer Komponist des Spätbarock
 Luiz Felipe Scolari (* 1948), brasilianischer Fußballtrainer
 Margaret Scolari Barr (1901–1987), US-amerikanische Kunsthistorikerin mit italienisch-irischen Wurzeln
 Massimo Scolari (* 1943), italienischer Architekt, Maler und Designer
 Paolo Scolari, bürgerlicher Name von Clemens III. (Papst) († 1191, ab 1187 Papst)
 Peter Scolari (1955–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Philippo Scolari (Pipo aus Ozora, Ozorai Pipo; 1369–1426), ungarischer Heerführer und Banus von Temesvár
 Saverio Scolari (1831–1893), italienischer Rechtswissenschaftler
 Stefano Scolari (um 1612–1691), Herausgeber und Drucker

Siehe auch:

 Solari